De Hallen (Amsterdam) - de nieuwe naam van de Remise Tollensstraat in Amsterdam
 De Hallen Haarlem - in Haarlem
 Les Halles (markt) - markten in Parijs